Tobari ist der Familienname folgender Personen:

 Tobari Kogan (1882–1927), japanischer Bildhauer und Holzschnittkünstler
 Masaya Tobari (* 1997), japanischer Fußballspieler